Зеленец — село в Сыктывдинском районе Республики Коми.

География 
Село расположено на левом берегу реки Вычегда примерно в 25 км к северу от центра Сыктывкара.

История 
Впервые село упоминается в писцовой книге в 1586 году. Первое поселение Зеленец находилось на правом берегу Вычегды. По археологическим данным оно датируется IX веком. Это был не укрепленный поселок общей площадью 3 тысячи м². Вся найденная в ходе раскопок утварь отнесена к ванвиздинской культуре и хранится в фондах музея этнографии и археологии Сыктывкарского университета. Переселение на левый берег Вычегды произошло по причине постоянного затопления правобережья.

В 1586 году в писцовой книге официально перечислены все крупные села в окружении мелких деревень. Среди них — погост Усть-Сысола с 17 деревнями и поселениями (Зеленец, Парчег, Пезмог и др.)

Первое название населенного пункта Зеленец было Шордоръяг (возле лесной речки). Слово «грезд» употреблялось в смысле деревни или починка. Так были названы деревни, прилегающие к селу Зеленец: Ванегрезд, Любимгрезд, Пыдыгрезд, которые сохранили своё название до настоящего времени. Зеленец входил в состав Вычегодской волости Сольвычегодского уезда. По данным 1646 года в Зеленце проживало всего 38 крестьян, а в 1678 году — 42 крестьянина.

После реформы Екатерины II 1775 года о введении местного самоуправления село Зеленец стало центром Богоявленской волости Усть-Сысольского уезда. В составе Богоявленской волости упоминаются новые поселения : Койтыбож(1707 г.), Бела озера, Кряж, Чукачой (1747—1784 гг.).

В XIX веке из-за укрупнения волостей образовалось Богоявленское общество с центром в селе Богоявленск (Зеленец). По данным переписи в обществе проживало: в 1811 г. — 607 чел., в 1834 г. — 1458 чел., в 1850 г. — 2231 чел.(1047 муж. и 1184 жен.). За 40 лет население общества выросло в 3,6 раза. С конца Х1Х века до 1917 года существовала Богоявленская волость со следующими поселениями: погост Богоявленский, деревни Койтыбожская, Чукачойская, Парчегская, Белозерская, Кряжская.

21 августа 1917 г. образован Богоявленский совет крестьянских депутатов.

2 мая 1922 года Богоявленская волость переименована в Зеленецкую в составе Усть-Сысольского уезда.

1929 год — Зеленецкий сельсовет вошёл в состав Сыктывдинского района.

В 2006 году сельсовет стал сельским поселением Зеленец.

Население

Известные уроженцы, жители 
Василий Георгиевич Игнатов (1922 — 1998) — советский график, художник театра, мультипликатор, иллюстратор. Участник Великой Отечественной войны.

Экономика 
На территории сельского поселения работает ряд предприятий в пищевой сфере «Птицефабрика Зеленецкая», Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Зеленец» — свиноводство и Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» — изготовление хлебобулочный изделий.

Русская православная церковь 
 В 1830 году в Богоявленске была деревянная церковь, построенная по благословению святого Патриарха Московского Иосифа, о чём говорилось в Благословляющей грамоте, данной Высокоприосвещенством Александром I и архитектором Великоустюжским и Тотемским.
 В 1840 году появилась каменная церковь Богоявления Господня. При церкви находились часовни в каждой деревне: в Верхнем Парчеге — Рождества Пресвятой Богородицы (год постройки 1885), в д. Пешкапиян — во имя Святого Великомученика Пантелеймона (1908 г.), в Нижнем Парчеге было 2 часовни — во имя Святого Архистратига и прочих Небесных Бесплотных сил (1886 г.), часовня во имя Живоначальной Троицы, в деревне Чукачой — часовня Рождества Пресвятой Богородицы, в деревне Н. Койтыбож — часовня во имя Святого Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев (1889 г.), в деревне Белозерская — часовня Преображения Господня (1870 г.).
 Однако церковь и часовни утратили свою значимость в 30-е годы XX столетия, и от прежних зданий остались только 2 строения.
 Храм в честь Святого Богоявления

Примечания

Ссылки 
 Топографическая карта Зеленец-Парчег

Населённые пункты Сыктывдинского района